Castet steht für:

 Castet, Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques, Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich
 Serres-Castet, Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques, Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich

Castet ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Castet (* 1950), französischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Luçon
 Frédéric Castet (1929–2011), französischer Modedesigner